Alue Glumpang (Peusangan), een plaats in Indonesië
Alue Glumpang (Peusangan Siblah Krueng), een plaats in Indonesië